Croton drupaceus est un ancien nom pouvant s'appliquer à plusieurs espèces de plantes du genre Croton et de la famille des Euphorbiaceae.

 Croton drupaceus Roxb., 1832 : Croton caudatus
 Croton drupaceus, Blanco, 1845 : Croton luzoniensis

Voir aussi 

Liste des espèces de Croton

Drupaceus